Síndrome coronària aguda